Kues ist 

 der Familienname von
Hermann Kues (* 1949), von 2005 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
 Simone Kues (* 1976), deutsche Rollstuhlbasketballspielerin
 der selbstgewählte Name des aus Kues stammenden Kardinals und Philosophen Nikolaus von Kues (1401–1464)
 eine ehemalige Gemeinde an der Mittelmosel, heute Stadtteil von Bernkastel-Kues

Siehe auch:
 Kuhs (Begriffsklärung)
 Kües
 Kus
 Kuus
 KÜS
 Couze